Niemcy:
 Frankfurt-Rödelheim – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Frankfurt-Rödelheim – stacja kolejowa we Frankfurcie nad Menem